É a ultima praia da beira mar de Porto Seguro. Sua infra-estrutura é moderna.
Também chamada de Barramares, Rio dos Mangues, como indica o nome, é área de manguezais. Localizada a 8 quilômetros de Porto Seguro, tem águas calmas e rasas. Assim, torna-se ótima para banho, principalmente na maré baixa, quando a água do mar se mistura às águas do Rio do Mangue formando piscinas naturais. Lá se encontra infra-estrutura para praticar esportes, como vôlei de praia, futebol de areia e canoagem. Uma boa caminhada à beira-mar é a maneira ideal para apreciar a natureza local.

A praia é pouco extensa, e certas épocas do ano as ondas tem média de 1,2 M.

Praias de Porto Seguro